Макбра́йд (; ) — ирландская фамилия. Известные носители:
 Макбрайд, Ангус (1931—2007) — художник-иллюстратор.
 Макбрайд, Артур Б. (1888—1972) — американский предприниматель, основатель команды НФЛ «Кливленд Браунс».
 Макбрайд, Бейк (род. 1949) — американский бейсболист.
 
 Макбрайд, Вонла (1921—2003) — директор Женской вспомогательной службы ВМС Великобритании в 1976—1979 годах.
 Макбрайд, Денис (род. 1964) — ирландский регбист, игрок третьей линии (фланкер).
 Макбрайд, Джеймс (1873—ок.1950) — шотландский футболист, левый полузащитник, выступавший за «Ливерпуль» в конце XIX века.
 Макбрайд, Джеймс Фрэнсис (1892—1976) — американский (южнокаролинский) ботаник.
 Макбрайд, Джо (1938—2012) — шотландский футболист.
 Макбрайд, Джон (ок.1735—1800) — офицер Королевского флота, впоследствии адмирал.
  (1868—1916) — ирландский революционер, участник Пасхального восстания 1916 года.
 Макбрайд, Джон (род. 1939) — австралийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1964 года.
 Макбрайд, Джон Эндрю (род. 1943) — американский астронавт.
 Макбрайд, Дэнни (род. 1976) — американский актёр, продюсер и сценарист.
 Макбрайд, Кайла (род. 1992) — американская бакетболистка.
 Макбрайд, Кевин (род. 1973) — ирландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Макбрайд, Мартина (род. 1966) — американская певица.
 Макбрайд, Мелисса (род. 1965) — американская актриса, директор по кастингу.
  (род. 1942) — американская балерина и педагог.
 Макбрайд, Сара (род. 1990) — американский политический деятель.
 Макбрайд, Уилл (1931—2015) — американский фотограф, художник, иллюстратор, скульптор.
 Макбрайд, Чи (род. 1961) — американский актёр.
 Макбрайд, Шон (1904—1988) — политический и общественный деятель Ирландии, министр иностранных дел (1948—1951).

Примечания